Эльдар Гасанов:
* Гасанов, Эльдар Азизович (род. 1986) — российский боец (ушу, кунг-фу, панкратион, рукопашный бой, самбо), чемпион мира и России .
 Гасанов, Эльдар Исфандияр оглы (1965—1994) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гасанов, Эльдар Мовсум оглы (род. 1982) — украинский шахматист.